Felip d'Orleans (duc de Valois) (1336-1375)
 Felip d'Orleans o Felip IV de Valois (Saint-Germain-en-Laye, 1640 - Saint-Cloud, 1701), príncep de França, fill de Lluís XIII i d'Anna d'Àustria 
 Felip III d'Orleans (Saint-Cloud, 1674 - Versalles, 1723), duc d'Orleans, príncep de França i regent de França (1715 -23) 
 Felip d'Orleans o Felip VIII de França (Twickenham, Anglaterra, 1869 - Palerm, 1926), duc d'Orleans, Príncep de sang de França i cap de la Casa reial dels Orleans (1894 -1926)